Das National League Wild Card Playoff 2014 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles trat in den National League Division Series 2014 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 1. Oktober 2014 statt.

Die Paarung lautete:
 Pittsburgh Pirates (2. NL Central, 88–74) gegen San Francisco Giants (2. NL West, 88–74)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2014, ALWC 2014, NLDS 2014, ALDS 2014, NLCS 2014, ALCS 2014, World Series 2014

Spielzusammenfassung 

Dienstag, 1. Oktober 2014 im PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania

Einzelnachweise 

2014
Baseball 2014
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Pittsburgh Pirates
San Francisco Giants